El término Turia puede referirse a:

 Campo de Turia, comarca de la provincia de Valencia, España.
 Cartelera Turia, revista valenciana, España.
 El Turia, fiesta de Valencia, España.
 Jardín del Turia, parque urbano en la ciudad de Valencia, España.
 Parque natural del Turia, en la provincia de Valencia, España.
 Ribarroja del Turia, municipio de la Comunidad Valenciana, España.
 Turia, antigua ciudad griega.
 Turia, río de España.
 Río Turía en Asturias y Galicia, España.
 Valle del Turía en Asturias y Galicia, España.
 Una planta del género  Luffa.
 Turia, personaje de la novela Return to Paradise (1953), interpretado por la actriz Moira Walker.